Arakan kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Arakan, Cotabato – kommun på Mindanao

Myanmar 

 Arakanbergen – bergskedja i västra Myanmar och Indien
 Rakhine – region i västra Myanmar som tidigare hette Arakan